

Єленово () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Благоєвград.
 Єленово () — село в Сливенській області. Входить до складу общини Нова Загора.
 Єленово () — село в Тирговиштській області. Входить до складу общини Попово.